Макронисос — название нескольких греческих островов. Может означать:

 Макронисос — остров в Эгейском море, в архипелаге Киклады.
 Макронисос (Беотия) — остров в заливе Алкионидес.
 Макронисос (Аттика) — остров в заливе Сароникос.
 Концлагерь Макронисос — концлагерь на одноимённом острове в Кикладах в 1947—1958 гг.